Anemonia is een geslacht van zeeanemonen uit de familie van de Actiniidae.

Soorten 
 Anemonia alicemartinae Haeussermann & Foersterra, 2001
 Anemonia antillensis Pax, 1924
 Anemonia cereus Contarini, 1844
 Anemonia chubutensis Zamponi & Acuña, 1992
 Anemonia crystallina (Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)
 Anemonia depressa Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860
 Anemonia elegans Verrill, 1901
 Anemonia erythraea (Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)
 Anemonia gracilis (Quoy & Gaimard, 1833)
 Anemonia hemprichi (Klunzinger, 1877)
 Anemonia indica Parulekar, 1968
 Anemonia insessa Gravier, 1918
 Anemonia manjano Carlgren, 1900
 Anemonia milneedwardsii (Milne Edwards, 1857)
 Anemonia natalensis Carlgren, 1938
 Anemonia sargassensis Hargitt, 1908
 Anemonia sulcata (Pennant, 1777)
 Anemonia viridis (Forskål, 1775) = Wasroos

Zeeanemonen